Ловато — фамилия. Известные носители:

 Ловато, Деми (род. 1992) — американская актриса, певица (меццо-сопрано) и автор песен.
 Ловато, Рафаэль (род. 1983) — американский боец ММА, мастер джиу-джитсу.
 Ловато Варгас, Хуан Исаак (1904—2001) — эквадорский политик, государственный, общественный и дипломатический деятель, юрист, педагог.